Hurlus, ancienne commune de la Marne, village détruit pendant la Première Guerre mondiale.
 Les hurlus, rebelles protestants, qui ont joué un rôle dans l'histoire de Lille.

Homonymie